Мельчуга — название рек:

Россия 
 Мельчуга (приток Кочкурги) — река.
 Мельчуга (приток Устьи) — река.